Roldán  hacen referencia a varios artículos:

Nombre
 Roldán (f. 778), también llamado Rolando, senescal franco al servicio de Carlomagno, y personaje de La canción de Roldán (1104).
 Rolando de Cremona (1178-1259), fraile dominicano y teólogo italiano.
 Rolando de Provenza (fl. siglo XII), uno de los fundadores de la orden de Caballeros templarios (1119).
 Rolando de Sicilia (1296-1361), aristócrata y general siciliano.

Apellido
 Beatriz Roldán Cuenya (1976-), investigadora española en ciencia de superficies.
 Félix Sanz Roldán (1945-), militar español, director del Centro Nacional de Inteligencia.
 Luis Roldán (1943-2022), político español, exdirector de la Guardia Civil de España.
 Luisa Roldán (1652-1706), escultora española, hija de Pedro Roldán.
 Marta Roldán, actriz y comediante argentina.
Jorge Roldán, futbolista, entrenador guatemalteco.
Andrés Roldán, futbolista cubano.
 Miguel Roldán (1960-), guitarrista argentino de heavy metal, de la banda V8.
 Pedro Roldán (1624-1699), escultor español del barroco andaluz, padre de Luisa Roldán.

Literatura
 Cantar de Roldán (1104), poema épico de varios miles de versos escrito a fines del siglo XI en francés antiguo.

Lugares
 Roldán (Santa Fe), ciudad en la provincia de Santa Fe (Argentina);

En España
 Roldán (Torre Pacheco), localidad del municipio de Torre Pacheco, Región de Murcia;
 Batería de Roldán, fortificación en Cartagena;
 Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán en la Región de Murcia;

Ficción
 Roldán el Temerario, traducción dada en algunos países de América Latina al personaje de la historieta estadounidense Flash Gordon (1934).
 Rogelio Roldán, personaje del cómico Alberto Olmedo.
 Los Roldán (2004-2005), telenovela argentina.
 Gonzalo "Lalo" Roldán, personaje de la telenovela argentina Botineras (2009-2010) interpretado por el actor Ezequiel Castaño.

Música
 Orlando (Händel) (1733), ópera de Georg Friedrich Händel.
 Mancha de Rolando, banda de rock argentina.

Además